Отрешково — станция однопутной тепловозной железной дороги Курск — Воронеж, расположена в 23 км от Курска рядом с селом Отрешково Курского района Курской области. Станция относится к Орловско-Курскому региону Московской железной дороги. На станции находится база запаса (хранилище списанного подвижного состава). Вокзал одноэтажный, сложен из белого кирпича. Здание вокзала покрашено в красный цвет.

Пригородное сообщение 
Пригородное сообщение осуществляется по направлениям:
 Курск — Касторное
 Курск — Колпны

Поезда дальнего следования 
По состоянию на 2022 год на станции Отрешково поезда дальнего следования не останавливаются.

См. также 
Железнодорожный транспорт в Курской области

Ссылки 
 
 Расписание пригородных поездов
  Расписание поездов дальнего следования

Примечания 

Станции Орловско-Курского региона Московской железной дороги
Станции 5 класса
Промежуточные станции